Radulochaete é um gênero de fungo pertencente à ordem Cantharellales.

Espécies 

Cantharellales